Cerca — estrutura de segurança e separação
 Grade — usada na agricultura
 Grade de programação
 Grade orquestral  
 Grade (Arcos de Valdevez) — localidade em Portugal

Ver também 
 Gradil

Desambiguação